Уде́льная — пассажирский железнодорожный остановочный пункт Рязанского направления Московской железной дороги в поселке Удельная Московской области.

История 
Платформа открыта в 1893 году, а названием обязана Удельному ведомству, которому принадлежала эта земля. В 1924 году поселение вблизи платформы получило статус дачного посёлка с тем же названием. 

В 1934 году участок от Люберцы I до Быково, где расположена Удельная, был электрифицирован постоянным током с напряжением 1,5 кВ, а 1958 году переведен на напряжение 3 кВ.

В 2013 году на платформе установлены турникеты.

Пассажиропоток 

В 2004 году в кассах платформы продавалось 4000 билетов в день.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов от платформы Удельная

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Раменского района
Удельная
МЦД-3